Mullaghmore kan syfta på följande platser:

Irland 

 Mullaghmore (ort), Connacht, Sligo,

Storbritannien 

 Mullaghmore (berg), Nordirland, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar